Радиобиология неионизирующих излучений — одно из направлений радиобиологии. Радиобиология неионизирующих излучений изучает биологическое действие электромагнитных излучений, преимущественно в диапазоне частот от 3 кГц до 300 ГГц. В области постоянных и низкочастотных электромагнитных полей используют также термин магнитобиология.

Биологической активностью обладают высоковольтные линии электропередач.

Источники электромагнитных излучений, которые могут влиять на биологические объекты:
 устройства беспроводной связи — Wi-Fi, Bluetooth, мобильные телефоны, высокочастотные средства связи;
 компьютеры, мониторы, ТВ-экраны;
 микроволновые печи, люминесцентные лампы, электрические моторы.

Литература 
 Кудряшов Ю. Б., Перов Ю. Ф. Рубин А. Б. Радиационная биофизика: радиочастотные и микроволновые электромагнитные излучения. Учебник для ВУЗов. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 184 с. — ISBN 978-5-9221-0848-5
 Григорьев Ю. Г. Отдаленные последствия биологического действия электромагнитных полей. Рад. биол. Радиоэк. 2000, 40, № 2, 217
 Бинги В. Н. Магнитобиология: эксперименты и модели. — М.: «МИЛТА», 2002. — 592 с. — ISBN 5-94505-033-4

Примечания

См. также 
 Здоровье и мобильный телефон

Ссылки 
 Центр электромагнитной безопасности
 Неионизирующее излучение
 Регистрация неионизирующих излучений
 Mobile phone radiation and health 
 Wireless electronic devices and health

Радиобиология